Jovem Pan FM Taubaté é uma emissora de rádio brasileira sediada em Taubaté, cidade do estado de São Paulo. Opera no dial FM na frequência 98,3 MHz, é afiliada à Jovem Pan FM.

A emissora iniciou suas atividades no dia 02 de abril de 1998 sendo considerado a única rádio da região do Vale do Paraíba com o formato jovem/pop há muito tempo.  Desde então a emissora se consolidou na liderança de audiência na região.

Ligações externas 
 
 

Taubaté
Estações de rádio do estado de São Paulo
Estações de rádio fundadas em 1998